Марсово поле — общественный парк в Канаде, расположенный в Старом Монреале.

История 

Ранее парк был строевым плацем , которая была снесена в первой половине XIX века вскоре после того, как этот район города начал застраиваться гражданскими зданиями. 

Некоторое время здесь находилась муниципальная парковка для автомобилей, пока в 1980-х годах на этом месте не начались работы по созданию парковой зоны. Во время строительных работ были обнаружены и частично восстановлены фундаменты городских стен Монреаля.

Рядом находится Монреальская ратуша, ближайшая станция метро  станция метро —  — находится на  монреальского метрополитена.

Примечания

Ссылки 
 Champ de Mars, Vieux Montreal
 Champ de Mars, Canada Photos

Сады и парки Монреаля